Adelskalenderen kan hentyde til flere artikler
 Adelsårbog, også kaldet adelskalender – en oversigt over et lands adel
 Adelskalenderen på skøjter – en rangering af skøjteløbere baseret på personlige rekorder